Paul Wellens peut se référer à :
 Paul Wellens, un cycliste belge ;
 Paul Wellens, un joueur de rugby à XIII anglais.